Vacherin des Bauges – formaggio francese
 Vacherin fribourgeois – formaggio svizzero
 Vacherin Mont-d'Or – formaggio francese e svizzero
 Vacherin – dolce